Салатов

 Салатов, Александр Константинович (1913—1994) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Салатов, Виктор Арсентьевич (1927—2018) — шлифовщик Ульяновского автомобильного завода, Герой Социалистического Труда.